Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 1976 si disputò dal 13 al 29 marzo 1976. Si trattò della 38ª edizione del torneo.

Vinsero il titolo gli Hoosiers di Indiana University allenati da Bob Knight, al terzo successo della loro storia. Kent Benson venne eletto Most Outstanding Player.

Squadre 
Le squadre partecipanti furono 32, suddivise in quattro Regioni: East (8), Mideast (8), Midwest (8), West (8)

East Region

Mideast Region

Midwest Region

West Region

Risultati

East Region

Midwest Region

Mideast Region

West Region

Final Four

Formazione vincitrice 

Allenatore: Bob Knight
Vice-allenatori: Bob Donewald, Bob Weltlich

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1976
Campionato di pallacanestro NCAA Division I